Acciones futuras es el episodio 53 (vigésimo primero de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Se está realizando la reunión de accionistas de Planet Express que tiene como presidente de la junta general al Profesor Hubert Farnsworth. La empresa se encuentra al borde de la quiebra y los miles de acciones que tienen los empleados no valen nada. En otra sala hay una reunión de descongelados cryogénicamente donde Fry conoce a un tiburón de Wall Street del siglo XX. Entonces le diagnosticaron una huesitis terminal y lo congelaron hasta que se descubriera una cura. Fry propone que ese sujeto sea el nuevo presidente de la empresa. Hermes, Leela, Amy, Bender y el Profesor votan en contra con las 10.000 acciones que tiene cada uno, mientras que Fry con otras 10.000 y Scrafy con 40.000 votan a favor. Una vieja loca que tiene una acción deshace el empate y Zoidberg logra que el extraño personaje gane el control de la empresa, el profesor viendo los cambios hechos huye y Fry es ascendido a vicepresidente. Ambos deciden llevar a Planet Express a un nivel más alto de competencia en el negocio de mensajería para competir con la empresa de Mamá, la #1 del mercado. No obstante, durante el periodo en el que el personaje de los 80s siendo presidente no se ha hecho ninguna entrega, además le dice el secreto del triunfo en los negocios: todo está en las apariencias, y para colmo de males compra las acciones de Zoidberg con un sándwich dándole el control absoluto de la empresa además de lanzar un controvertido comercial para desafiar a Mamá. Una noche en el restaurante de Elzar, el sujeto y Fry se disponían a cenar cuando mamá los interrumpe y más tarde se le anuncia a Fry y a los demás que la empresa sería vendida lo cual hace que todos se disgusten con Fry. Al rato cuando se iba a realizar la venta de las acciones de la empresa, descubren que la venta es unánime y cada acción valen US$107 lo cual causa alegría entre Scrafy, Leela, Bender, Hermes, etc. Fry aun creyendo decepción en sus amigos vota en contra de la venta y justo en ese momento el sujeto se opone a la acción de Fry y de pronto al empezar a doblarse sin causa alguna, recuerda que se concentró tanto en controlar la empresa, que olvido curarse de la huesitis, enfermedad que en ese instante le causa la muerte. Fry tras dar un discurso hace que el precio de las acciones caigan, por tanto la empresa no es vendida y sus amigos se resienten más con él.

Referencias 
 Durante el segmento de la junta Scrufy saca una revista llamada National Pornographic que hace referencia a la revista National Geographic

 Cuando anuncian el nuevo comercial de Planet Express el nuevo logo es similar y parodia al de FedEx

 El anuncio de la nueva imagen de Planet Express es una parodia del anuncio de Apple 1984.

 El Magnate de los mercados que conoce Fry es una parodia a Gordon Gekko.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2002